

Persone 
 Phillip Sonntag (1878-1917) – atleta e ginnasta statunitense
 Philipp Sonntag (1941) – attore, regista, sceneggiatore e comico tedesco

Geografia

Austria 
 Sonntag – comune nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)

Polonia 
 Sonntag – antico nome tedesco di Zyndaki, frazione del comune di Sorkwity nel distretto di Mrągowo (Varmia-Masuria)

Pagine correlate 
 Sontag – pagina di disambiguazione